Лурі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Лурі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика